«Jumpman» — песня, записанная канадским репером и композитором Дрейком совместно с американским репером Фьючером с их совместного студийного альбома-микстейпа What a Time to Be Alive, вышедшая 7 июня 2016 года в качестве четвёртого сингла на лейблах A1, Cash Money, Epic, Freebandz, Republic и Young Money. Песня была написана Aubrey Graham, Nayvadius Wilburn, Leland Wayne, продюсер Metro Boomin. Сингл занял позицию № 12 в хит-параде США (Billboard Hot 100) и вошёл в несколько списков лучших (в том числе № 1 в чарте US Rhythmic Billboard). Тираж сингла в США превысил 3 млн копий и он получил 3-кр. платиновый статус.

Коммерческий успех 
«Jumpman» достиг позиции № 58 в британском хит-параде.
Песня заняла позицию № 12 на Billboard Hot 100. «Jumpman» также достиг позиции № 1 в чарте US Rhythmic Billboard и № 3 в чарте Hot R&B/Hip-Hop Songs. В США тираж сингла превысил 3 млн копий и он получил 3-кр. платиновый статус.
К марту 2016 года тираж превысил 824,000 копий в США.

Отзывы 
Песня имела положительные отзывы, например журнала Spin.

Включена в итоговый список Лучшие синглы США 2016 года по версии Billboard (позиция № 37).

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Продажи сингла

Источники

Ссылки 
 

Синглы 2016 года
Песни по алфавиту
Песни 2016 года
Песни Дрейка
Синглы Republic Records
Синглы Cash Money Records
Песни Фьючера
Песни, спродюсированные Metro Boomin
Песни, написанные Metro Boomin
Песни, написанные Дрейком
Трэп-песни